Tridontomus är ett släkte av mångfotingar. Tridontomus ingår i familjen Tridontomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Tridontomus